SUG steht für:
 Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetz
 Surigao Airport (IATA-Code), Flughafen von Surigao City, Region Caraga, Philippinen

Sūg steht für:
 Surg (Iran), Ort in Birjand County, Süd-Chorasan, Iran

sug steht für:
 Suganga (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-und-Süd-Neuguinea-Sprachen, Westdialekt der Mian-Sprache um Telefomin herum, Provinz Sandaun, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Wilāya sin Lupa' Sūg (dt. Provinz Sulu)

Abkürzung